Hosch ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Hosch (* 1980), Schweizer Skeletonpilotin
 Kaspar Hosch (1859–1936), österreichischer Politiker (CS)
 Ludwig Hosch (1859–1930), deutscher evangelischer Theologe und Superintendent
 Paul Hosch (1886–1975), Schweizer Architekt, Grafiker und Kunstgewerbler
 Tobias Hosch (* 2001), deutscher Volleyballspieler
 Wilhelm Ludwig Hosch (1750–1811), deutscher pietistischer Theologe und Kirchenlieddichter

Siehe auch:
 Hosh